Сю́ннёве Су́лемдал (; ) — норвежская биатлонистка, шестикратная чемпионка мира в эстафетах. 
По окончании сезона 2019/2020 объявила о завершении спортивной карьеры.

Спортивная карьера 
Сюннёве стала заниматься биатлоном в 2002 году. В 2008 году она в составе сборной Норвегии дебютировала на юниорском чемпионате мира в категории спортсменок до 19 лет. В личных гонках ни разу не удалось попасть даже в Top-10, а в эстафете она помогла своей команде финишировать второй.

Через год тренеры допустили Сулемдал до стартов в кубке Европы. В этом же году она вновь участвует в юниорском чемпионате мира. Выступления в старшей возрастной группе приносят три финиша в Top-10. Позже она участвует в юниорском чемпионате Европы, завоёвывая в индивидуальной гонке свою первую медаль на соревнованиях подобного уровня. В конце сезона-2008/09 норвежка дебютирует на взрослом кубке мира. Уже в своей второй гонке она финиширует в зачётной группе.

В сезоне-2009/10 Сюннёве выступает на регулярной основе в кубке Европы. На юниорском чемпионате мира заработаны сразу три медали (две — личные), а следом — на чемпионате Европы — завоёвана первая юниорская золотая медаль. В конце сезона ей дают пробежать ещё несколько гонок во взрослом Кубке мира.

В межсезонье норвежку переводят в основной состав сборной в Кубке мира. В этом же сезоне её пробуют в эстафете. В той дебютной гонке норвежская команда финиширует на подиуме. В марте 2011 года Сулемдал дебютирует на взрослом чемпионате мира.

В сезоне-2011/12 норвежка заметно улучшает свои результаты: уже на стартовом этапе она финиширует четвёртой в спринтерской гонке, ходом опередив Дарью Домрачёву. В дальнейшем, регулярно финишируя вблизи Top10 она сумела закончить сезон на 13-м месте в абсолютном зачёте кубка мира. Добыта сначала первая эстафетная победа в кубке мира, а затем и первые медали в этом виде программы на чемпионате мира — сначала бронзовая в классической гонке, а затем золотая в её смешанной ипостаси.

Сезон-2012/13 Сюннёве начала со второго место в смешанной эстафете в шведском Эстерсунде. Норвегия уступила победителю — команде России 21,2 секунды. Свою первую победу на этапах кубка мира Сулемдал добилась в гонке преследования в австрийском Хохфильцене, опередив свою подругу по команде Туру Бергер на 30,2 секунды, также стоит отметить, что это был первый в карьере подиум молодой норвежки в индивидуальных соревнованиях. Через день, Сюннёве вместе со своими подругами выиграла эстафету, опередив украинских девушек на 30,4 секунды. На Чемпионате мира в чешском Нове-Место Сюннёве завоевала две золотые медали в эстафетах.

8 декабря Сулемдал одержала свою вторую победу в личных гонках, вновь победив в Хохфильцене в гонке преследования.

Сводная статистика в биатлоне

Выступления на юниорских, молодёжных и второстепенных чемпионатах

Кубок IBU

Сезоны кубка мира

Результаты

Личные гонки

Командные гонки

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Примечания 

Биатлонисты Норвегии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону